El término «Juan Tejera» puede hacer referencia a:
Personas
 Juan Andrés Tejera, futbolista uruguayo.
 Juan Ramón Tejera, entrenador de fútbol uruguayo.